Maieröd ist der Ortsname von

 Maieröd (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Maieröd (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Maieröd (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern